Синицин; Сініцин; Синіцин

Жінки 
 Синицина Ірина Анатоліївна — акторка, провідний майстер сцени Дніпровського театру актора і ляльок, заслужений артист України.

Чоловіки 
 Синицин Андрій (* 1991) — латвійський футболіст, півзахисник.
 Синицин Андрій Олександрович (* 1949) — льотчик-випробувач, Герой Російської Федерації.
 Синицин Андрій Олексійович (* 1988) — російський футболіст, воротар.
 Синицин Борис Олексійович (* 1953) — радянський футболіст, російський футбольний тренер.
 Синицин Василь Іванович (1918—1991) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Синіцин Василь Михайлович (1912—1977) — радянський російський геолог і геоморфолог.
 Сініцин Володимир Борисович (* 1952) — спортивний коментатор, рефері міжнародної категорії зі снукеру.
 Синицин Данило Михайлович (1925—1975) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Синицин Дмитро Володимирович (* 1973) — російський двоборець.
 Синіцин Дмитро Федорович (1871—1937) російський і американський біолог, професор, доктор біологічних наук.
 Синіцин Єлисей Тихонович (1909—1995) — радянський дипломат та розвідник. Консул СРСР у Львові. Генерал-майор КДБ СРСР.
 Синіцин Іван Флегонтович (1911—1988) — міністр тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР.
 Сініцин Ігор Петрович (* 1953) — український вчений та мандрівник. Завідувач наукового відділу Інституту програмних систем НАН України, доктор технічних наук.
 Синицин Костянтин Олександрович (1912—1976) — радянський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР. Заслужений артист Узбецької РСР. Лауреат Сталінської премії.
 Синицин Микита Семенович (1907—1985) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Синицин Микола Іванович (1800—1844) — надвірний радник, директор Рішельєвського ліцею.
 Синицин Михайло Миколайович (1925—2007) — сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Синицин Мойсей Сергійович (1899—1973) — український радянський історик, археолог, музеєзнавець, педагог.
 Синицин Олександр Львович (1891—1959) — колгоспник, Герой Соціалістичної Праці.
 Синицин Олександр Миколайович (1913—1991) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Синицин Олександр Павлович (1922—1944) — розвідник, Герой Радянського Союзу.
 Синицин Ростислав Олександрович (* 1955) — радянський фігурист, тренер з фігурного катання, хореограф.
 Пеля Пунух (Тимофій Сініцин; 1894—1971) — ненецький письменник, педагог, журналіст.
 Синіцин Федір Семенович (1918—1944) — лейтенант РА Герой Радянського Союзу.

Примітки 

російські прізвища